Нийл може да се отнася за:
 Нийл, селище в Северна Белгия

 Хора
 Патриша Нийл (р. 1926), американска актриса
 Сам Нийл (р. 1947), новозеландски актьор
 Фред Нийл (1936-2001), американски музикант